Indoeuropei (o protoindoeuropei) – popolo preistorico parlante la lingua protoindoeuropea
 Indoeuropei – popoli abitanti l'Eurasia parlanti le lingue indoeuropee, originatisi dalla frammentazione del popolo dei protoindoeuropei

Pagine correlate 
 Indoeuropeo
 Lingua indoeuropea